Molekulska formula -{C19H23NO4S}- se može odnositi na:

 Vorozol
 Benoksatian